YQC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quaqtaq (Québec), (Canada)